Татья́нино — деревня в Бегуницком сельском поселении Волосовского района Ленинградской области.

История 
С 1 января 1927 года в составе Худанского сельсовета Молосковицкого района, областными административными данными учитывался посёлок Татьянино.

С 1928 года, в составе Рекковского сельсовета.

С 1931 года, в составе Волосовского района.

С 1935 года, в составе Терпилицкого сельсовета.

C 1 августа 1941 года по 31 декабря 1943 года деревня находилась в оккупации.

В 1954 году население посёлка Татьянино составляло 200 человек.

В 1958 году население посёлка Татьянино составляло 165 человек.

С 1963 года, в составе Кингисеппского района.

С 1965 года, вновь в составе Волосовского района.

По данным 1966 и 1973 годов, в состав Терпилицкого сельсовета входили посёлок и хутор Татьянино.

По административным данным 1990 года в состав Терпилицкого сельсовета входила только деревня Татьянино.

В 1997 году в деревне Татьянино проживали 42 человека, в 2002 году — 31 человек (русские — 97 %), деревня относилась к Терпилицкой волости.

В 2007 году проживали 36 человек, деревня входила в состав Терпилицкого сельского поселения.

7 мая 2019 года деревня вошла в состав Бегуницкого сельского поселения.

География 
Деревня расположена в центральной части района на автодороге  (Волосово — Керново).

Расстояние до административного центра поселения — 3 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Волосово — 6 км.

Демография

Примечания 

Населённые пункты Волосовского района